El término Alario puede referirse a:
 una especie y género de aves, Alario;
 un futbolista argentino, Lucas Alario.